Selskabsskat er den skat som selskaber betaler af deres overskud. På samme måde som med personskat kan beskatningen tage udgangspunkt i indkomst, ejendomsbesiddelse eller selve virksomhedens eksistens. I de fleste jurisdiktioner beskattes virksomheder af deres indkomst. I nogle lande beskattes selskaber og personer efter samme principper.

Danmark 
Selskabsskatten i Danmark er pr. 2016 22% af selskabernes skattepligtige overskud. Som følge af den politiske aftale Vækstplan DK fra 2013 faldt selskabsskattesatsen fra 25% i 2013 til 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% fra og med 2016.

De enkelte firmaers selskabsskat har været tilgængelige via SKATs hjemmeside.

Se også 
 Skat

Kilder 

Skatter